Scheuerstraße steht für

 Scheuerstraße (Oberhausen)
 Scheuerstraße (Waldenburg)
 Scheuerstraße (Wismar)